Desna je lahko:
 Desna, reka v Ukrajini in Rusiji
 R-9 Desna, ICBM
 Desná, reka na Češkem

Glej tudi 
 leva